Saint Clément désigne plusieurs saints chrétiens :

Le plus connu est Clément de Rome, il serait mort en martyr alors qu'il était exilé en Crimée. Il est vénéré en Russie et en Scandinavie. Selon des traditions tardives, il fut jeté dans la mer avec une ancre de marine attachée au cou ; c'est pourquoi il a été choisi pour être le patron des mariniers.

Autres saints catholiques et orthodoxes 
 Clément et Celse (? †), martyrs peut-être à Rome ; fêtés le 21 novembre.
 Clément († 89), consul et martyr qui appartenait sans doute à la famille impériale de Vespasien et qui épousa Flavia Domitilla, cousine de l'empereur Domitien ; fêté le 9 novembre.
 Clément d'Ancyre († ?) hiéromartyr sous Dioclétien ; fêté le 23 janvier.
 Clément l'Hymnographe († ?) ; fêté le 30 avril.
 Clément († ?) ; fêté le 23 février.
 Clément de Metz († ?), premier évêque de Metz; fêté le 23 novembre.
 Clément  († 97), pape de 88 à 97, martyr ; fêté le 23 ou le 24 novembre.
 Clément d'Ohrid († 916), ou d'Ochrida, père de l'Église orthodoxe serbe ; fêté le 27 juillet.
 Clément du mont Sagmation († ?), moine ; fêté le 26 janvier.
 Clément de Sardique († ?), évêque ; fêté le 10 septembre.
 Saint Clément d'Irlande, en latin Clemens Scotus (vers 750 – 818)

Autres saints et bienheureux catholiques 
 Clément d’Alexandrie (°~150 - †~215 ) Père de l'Église, fêté le 4 décembre.
 Clément d'Osimo († 1291), bienheureux, supérieur général des Ermites de Saint-Augustin ; fêté le 8 avril.
 Clément Marchisio (°1833 - †1903), bienheureux, curé de paroisse et fondateur de l’Institut des Filles de Saint-Joseph ; fêté le 16 décembre. 
 Clément-Ignace Delgado Cebrian (†1838), évêque et martyr à Nam Dinh au Tonkin sur l’ordre de l’empereur Minh Mang ; fêté le 12 juillet.
 Clément Sheptycky (°1869 - †1951), bienheureux, né dans la région de Lviv, prêtre martyr du régime soviétique ; fêté le .

Autres saints orthodoxes 
 Clément Alvanov († ?), moine ; fêté le 4 mai.

Références 

Clement
Clement